Хью Тодд Нейлор Гейтскелл (; 9 апреля 1906, Лондон — 18 января 1963, Лондон) — английский политический деятель, лейборист.

Биография 
Х. Гейтскелл в 1927 году окончил Оксфордский университет по специальностям философия, политика и экономика. В 1926 году вступил в Лейбористскую партию. В 1933—1934, пребывая на стажировке в Венском университете, был свидетелем подавления рабочего движения консервативным правительством Дольфуса. В 1938—1939 годах руководит кафедрой политэкономии в Университетском колледже Лондона.

В 1942—1945 годах Х. Гейтскелл — главный помощник министра торговли. В 1945 году избирается в парламент от лейбористов. В 1947—1950 годах — министр топлива и энергетики Великобритании. В 1950—1951 годах — министр финансов. В 1955—1963 годах — лидер Лейбористской партии. В 1957 — 1963 годы — вице-председатель Социалистического интернационала. В 1959 году посетил с визитом СССР.

Смерть

Политические взгляды 
Х. Гейтскелл принадлежал к правому крылу Лейбористской партии. Он придерживался установки на построение в Англии «демократического социализма», являлся сторонником сотрудничества классов. В экономической политике считал, что национализация должна распространяться лишь на некоторые отрасли промышленности и осуществляться путём их выкупа государством. Неизменно выступал против какого-либо сотрудничества с коммунистами.

В области внешней политики Х. Гейтскелл многократно выступал с критикой консервативного правительства, резко критиковал агрессивные действия кабинета Идена во время Суэцкого кризиса (за что современный деятель левого крыла лейбористов Тони Бенн противопоставлял его в качестве положительного примера интервенционисту Блэру), высказывался за признание принципа мирного сосуществования стран с капиталистическим и социалистическим строем. В то же время он выступал за укрепление англо-американского сотрудничества и усиление НАТО.

Сочинения 
 Gaitskell, H. [1969], Four monetary heretics: Douglas - Social Credit, Soddy - Bank Credit, Gesell - Free Money, Eisler - Stable Money, with an introduction by M G Lloyd Pritchard. Christchurch : Lyn Christie & Son Ltd.
 Gaitskell, Hugh The Sterling Area. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 28.2 (1952): 170-76.

Примечания 

Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Министры энергетики Великобритании
Канцлеры казначейства Великобритании
Социалистический интернационал
Преподаватели Биркбека
Экономисты Великобритании
Персоналии:Университетский колледж Лондона
Члены парламента Соединённого Королевства (1945—1950)
Члены парламента Соединённого Королевства (1950—1951)
Члены парламента Соединённого Королевства (1951—1955)
Члены парламента Соединённого Королевства (1955—1959)
Члены парламента Соединённого Королевства (1959—1964)
Кабинет Клемента Эттли
Члены Тайного совета Великобритании